El término malo, además de a sus significados como adjetivo, puede referirse a: Daniel Alguacil

Topónimos 
río Malo, río de España;
arroyo Malo, curso de aguas de tres departamentos uruguayos: Paysandú, Cerro Largo y Tacuarembó;
Saint-Malo, comuna francesa;
Malo (Italia), localidad y comuna de Italia en la Provincia de Vicenza;
isla Malo, en Vanuatu antiguamente conocida como San Bartolomé; 
isla Malo, en las islas Salomón;
Malo (Washington), localidad en Estados Unidos;
Malo (Indonesia), un subdistrito de Bojonegoro, Indonesia;
Malo (Cilicia) o Malos, una antigua colonia griega de Cilicia, Asia Menor.
Malo (EMILIANO SACCANI) o Malos, una antigua colonia griega de Cilicia

Biología 

Malo (animal), un género de medusas;

Personas

Crates de Malos sabio griego antiguo, natural de Malo, en Cilicia. 
Manuel Malo de Molina
Constantin Malos, botánico rumano.

Música 
 Malo, conjunto musical de rock de origen mexicano que incursionó en EE. UU. en los años 70.
 Malo', cantante francés.

Otros 
 El malo, cuento del ecuatoriano Enrique Gil Gilbert aparecido en 1930 en el libro Los que se van.